Вилис Цедриньш (; , хутор Скуяс, Ренценская волость, ныне Буртниекский край — , ) — латвийский поэт и переводчик.

Биография 
Сын плотника. В 1917—1921 гг. в эвакуации в селе Нижняя Буланка в Сибири, где жили многочисленные родственники семьи. По возвращении в Латвию окончил школу в Ренценах (1929), затем гимназию в Валмиере (1933).

С 1933 г. в Риге, в 1934 г. вступил в творческое объединение «Зелёная ворона». В 1935—1936 гг. служил в Латвийской армии, с 1938 г. работал в журналах редактором и корректором. В 1940 г. поступил на юридический факультет Латвийского университета, не окончил. В том же году женился на молодой поэтессе Мирдзе Чуйбе (1917—2009), в 1942 и 1944 гг. родились сыновья Гундарс и Райнис.

В октябре 1944 г. семья Цедриней предприняла попытку бегства из Вентспилса в Швецию, однако в итоге Мирдза с младшим сыном Райнисом смогла уехать, а Вилис со старшим сыном Гундарсом вынужден был остаться. При повторной попытке бегства в мае 1945 г. корабль, на котором плыл Цедриньш, был обстрелян и вернулся к берегу, вскоре после этого Цедриньш был арестован и отправлен в Воркутлаг, где вскоре умер.

Творчество 
Дебютировал в печати в 1929 году стихотворением памяти Райниса. В 1935 году выпустил первый сборник стихотворений «Серебряный всадник» (), удостоенный премии Латвийского объединения прессы. Александр Чак, отзываясь на этот сборник, приветствовал Цедриня как первого представителя нового поэтического поколения, отмечая в его поэзии глубокую переработку фольклорной основы, в том числе и в области ритмики. Вторая книга стихов Цедриня «В северных садах» () вышла в 1942 году. Отдельными изданиями в переводе Цедриня вышли «Римские элегии» (1941) и поэма «Герман и Доротея» (1942) Иоганна Вольфганга Гёте.

Двухтомное собрание сочинений Цедриня выпустил в 1965—1968 гг. в США его брат Янис. В Латвии книга стихотворений Цедриня вновь издана в 1995 году. На русский язык несколько стихотворений Цедриня перевёл Виктор Третьяков.

Семья 
Брат, Янис Цедриньш (1922—1976), защитил в Боннском университете диссертацию (), затем перебрался в США, где работал заведующим библиотекой Американского общества зубных врачей. Его сын — поэт и переводчик Петерис Цедриньш.

Примечания

Ссылки 
 Вилис Цедриньш в базе данных Института литературы, искусств и фольклора Латвийского университета

Поэты Латвии
Латышские поэты
Переводчики поэзии на латышский язык
Репрессированные в СССР